FK Železiarne Podbrezová (celým názvem: Futbalový klub Železiarne Podbrezová) je slovenský fotbalový klub, který sídlí ve městě Podbrezová v Banskobystrickém kraji. Založen byl v roce 1920. Od sezony 2022/23 hraje 1. slovenskou fotbalovou ligu po postupu ze druhé ligy.

Hřištěm klubu je stadion Štadión ŽP ŠPORT s kapacitou 6 500 diváků.

Historie 

V sezoně 2013/14 vyhrála Podbrezová pod vedením trenéra Jaroslava Kentoše 2. slovenskou ligu a premiérově postoupila do 1. slovenské ligy. Oporami týmu byli Vratislav Greško, Blažej Vaščák, Ivan Minčič, Ľuboš Kupčík nebo kapitán Jozef Hanák.

Historicky první zápas v 1. slovenské lize odehrála Podbrezová 11. července 2014 na stadionu Pasienky proti Slovanu Bratislava (porážka 1:2). První gól v nejvyšší soutěži vstřelil Juraj Hovančík, vyrovnával na průběžných 1:1. První domácí zápas ve Fortuna lize absolvovali fotbalisté Podbrezové 19. července 2014 proti Spartaku Myjava (porážka 1:2). Jediný gól domácího týmu padl kuriózním způsobem. Hráči Myjavy vstřelili úvodní branku, otáleli, slavili a občerstvovali se na vlastní polovině u postranní čáry a vůbec se nevěnovali hře. Sudí dal pokyn k rozehrání, a od středové čáry vyběhl nikým neatakovaný Argentinec Pablo Podio, přeloboval brankáře Myjavy a vyrovnal na průběžných 1:1. Prvního vítězství v nejvyšší lize se klub dočkal 2. srpna 2014 ve čtvrtém kole, kdy na domácím hřišti zdolal v regionálním derby celek FK Dukla Banská Bystrica 3:0.

Historické názvy 

Zdroj: 

 1920 – RTJ Podbrezová (Robotnícka telocvičná jednota Podbrezová)
 1933 – ŠK Podbrezová (Športový klub Podbrezová)
 TJ Baník Podbrezová (Telovýchovná jednota Baník Podbrezová)
 TJ ŠŽ Podbrezová (Telovýchovná jednota Švermove železiarne Podbrezová)
 TJ Železiarne Podbrezová (Telovýchovná jednota Železiarne Podbrezová)
 FK Železiarne Podbrezová (Futbalový klub Železiarne Podbrezová)
 2006 – fúze s FK Brezno ⇒ FO ŽP ŠPORT Podbrezová (Futbalový oddiel Železiarne Podbrezová Šport Podbrezová)
 2017 – FK Železiarne Podbrezová (Futbalový klub Železiarne Podbrezová)

Umístění v jednotlivých sezonách 

Stručný přehled

Zdroj: 

 1962–1965: Krajský přebor – sk. Střed
 1965–1969: Divize F
 1969–1970: 3. liga – sk. C
 1970–1977: Divize F
 1977–1981: Krajský přebor – sk. Střed
 1981–1983: 2. SNFL – sk. Východ
 1983–1987: Divize – sk. Střed „B“
 1987–1993: Divize – sk. Střed
 1993–1996: 4. liga 
 1996–1998: 3. liga – sk. Střed
 1998–2010: 2. liga
 2010–2011: 3. liga – sk. Východ
 2011–2014: 2. liga
 2014–2019: 1. liga
 2019–2022: 2. liga
 2022–: 1. liga

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z – zápasy, V – výhry, R – remízy, P – porážky, VG – vstřelené góly, OG – obdržené góly, +/− – rozdíl skóre, B – body, červené podbarvení – sestup, zelené podbarvení – postup, fialové podbarvení – reorganizace, změna skupiny či soutěže

Známí hráči 
  Michal Breznaník
  Vratislav Greško
  Juraj Kucka
  Blažej Vaščák

Seznam trenérů

FO ŽP ŠPORT Podbrezová „B“ 

FO ŽP ŠPORT Podbrezová „B“ je rezervní tým Podbrezové. Od sezóny 2017/18 působí ve 2. lize (2. nejvyšší soutěž). Největšího úspěchu dosáhl v sezóně 2016/17, kdy se ve 3. lize (3. nejvyšší soutěž) umístil na 2. místě.

Umístění v jednotlivých sezonách 

Stručný přehled

Zdroj: 

 2001–2002: 4. liga  – sk. Jih
 2002–2004: 3. liga – sk. Střed
 2008–2010: 3. liga – sk. Východ
 2013–2014: 5. liga  – sk. Jih
 2014–2015: 4. liga  – sk. Jih
 2015–2017: 3. liga – sk. Střed
 2017–: 2. liga

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z – zápasy, V – výhry, R – remízy, P – porážky, VG – vstřelené góly, OG – obdržené góly, +/− – rozdíl skóre, B – body, červené podbarvení – sestup, zelené podbarvení – postup, fialové podbarvení – reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Profil klubu, Transfermarkt.com 
 Profil klubu  na Weltfussballarchiv.com 

Slovenské fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1920
Okres Brezno
FK Železiarne